Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Betty Stöve 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Virginia Wade (Campionessa)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Betty Stöve (finale)
 Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1978